

Топоніми 
 Зейт — протока в Червоному морі.
 Дебре-Зейт — місто в Ефіопії.

Інше 
  — третій альбом німецького гурту Tangerine Dream.
 Die Zeit — німецька щотижнева газета.